Olejniczak (forma żeńska: Olejniczak/Olejniczakowa/Olejniczakówna, liczba mnoga: Olejniczakowie) – polskie nazwisko.

Znani Olejniczakowie 
 Adam Olejniczak – ujednoznacznienie
 Aleksander Olejniczak (1930–2012) – polski piłkarz
 Andrzej Olejniczak (ur. 1954) – polski saksofonista
 Bernard Olejniczak (1919–2003) – polski bibliotekarz i filolog
 Cezary Olejniczak (ur. 1972) – polski rolnik i polityk
 Danuta Olejniczak (ur. 1952) – polska polityk
 Dariusz Olejniczak (1982–2005) − polski rugbysta
 Dawid Olejniczak (ur. 1983) – polski tenisista
 Dominic Olejniczak (1908–1989) – amerykański burmistrz
 Franciszek Olejniczak – ujednoznacznienie
 Jacek Olejniczak (ur. 1964) – polski bokser
 Jan Olejniczak – ujednoznacznienie
 Janusz Olejniczak (ur. 1952) – polski pianista, pedagog, aktor
 Jerzy Olejniczak (ur. 1953) – polski samorządowiec
 Jewgienij T. Olejniczak (ur. 1972) – polski pisarz
 Józef Olejniczak (1918–2001) – polski żużlowiec i trener
 Marek Olejniczak (1959–2011) – polski geograf
 Maria Olejniczak (1923–1989) – polska reżyserka dubbingu
 Marcin Olejniczak (ur. 1981) – polski futsalista, piłkarz, piłkarz plażowy
 Rafał Olejniczak (ur. 1970) – polski reżyser i dziennikarz
 Stanisław Olejniczak – ujednoznacznienie
 Tomasz Olejniczak (ur. 1964) – polski dyplomata
 Waldemar Olejniczak (ur. 1961) – polski polityk
 Wojciech Olejniczak (ur. 1974) – polski polityk, były przewodniczący SLD

Polskie nazwiska